Гахново — название населённых пунктов.

Россия 
 Гахново — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Гахново — деревня в Порховском районе Псковской области.